Termenul Dillingen poate să însemne:
Dillingen/Saar oraș în Saarland
Dillingen an der Donau oraș district în Bavaria